Anat
 Anat Berko
 Anat Ma’or